Egeria, folyónimfa a római mitológiában 
 Egeria, Aetheria, Eucheria: a 4. század második felében élt keresztény szerzetesnő, szentföldi zarándok
Földrajz
 Egeria, település Nyugat-Virginia államban (USA)